La Copa de Campeones de Europa 1967-68 fue la 13.a edición del torneo, que se desarrolló entre agosto de 1967 y mayo de 1968, organizada por la UEFA. Participaron 32 equipos representantes de sus respectivas federaciones nacionales.

El ganador fue el Manchester United, quien derrotó en la final al Benfica por 4-1. El Celtic de Glasgow, campeón defensor, fue eliminado por Dinamo de Kiev en la primera ronda. En esta edición se cumplieron 10 años del Desastre aéreo de Múnich, en el cual 8 jugadores del cuadro inglés murieron y su entrenador Matt Busby estuvo al borde de la muerte. Fue la primera vez que un equipo inglés ganaba el torneo.

En esta edición se introdujo por primera vez el criterio de marcar gol fuera de casa (utilizado ya en Copa de Ferias), si se mantenía el mismo marcador global por parte de ambos equipos, pero solo para la primera ronda de la competición; los goles en el tiempo extra no entraban en esta regla.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1967–68:

Notas

Enlaces relacionados 
 Liga de Campeones de la UEFA

Enlaces externos 
 Temporada 1967-68 en la página oficial de la UEFA.

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA